Наиболее часто термин гипертензи́я используется для обозначения артериальной гипертензии. В общем смысле гипертензия означает «повышение давления в системе» и может применяться не только в отношении артериальной части сосудистой системы:

 венозная гипертензия,
 внутрибрюшная гипертензия,
 гипертензия в жёлчных путях,
 портальная гипертензия,
 внутричерепная гипертензия,
 лёгочная гипертензия

Патологическая физиология